| mål        = {{#expr:
 214 +
 13

}}
| publik     = 
| flest mål  = 
| föregående = 2018
| följande   = 2026
}}
Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Concacaf) är konfederationen Concacafs (Nord- och Centralamerika samt Karibien) kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar. 35 av 41 Concacaf-anslutna medlemmar tävlar om 3 direktplatser och 1 playoffplats till mästerskapet.

Nationer
Ranking per juli 2020. De fem högst rankade är direktkvalificerade till omgång 3.

 (11)
 (22)
 (46)
 (48)
 (62)

 (69)
 (73)
 (80)
 (81)
 (86)

 (130)

 (141)
 (151)

 (159)
 (162)
 (166)

 (168)
 (170)
 (176)

 (178)
 (179)
 (183)
 (184)
 (193)
 (195)
 (200)

 (210)

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Omgång 2

Omgång 3

Interkontinentalt kvalspel

Källor
 Fifa.com

Referenser